Podmornice može značiti:

 Podmornica, svako plovno sredstvo, koje može ploviti (plutati) po vodi, i pod vodom
 Podmornice (igra), vrsta igre s olovkom i papirom